Пливачке трке у дисциплини 200 метара слободно за жене на Летњим олимпијским играма 2016. одржане су трећег и четвртог дана пливачких такмичења, 8. и 9. августа у Олимпијском базену у Рио де Жанеиру. 

Учестовале су укупно 43 такмичарке из 28 земаља, а само такмичење се одвијало у три дела. Квалификације су одржане у подневном делу програма 8. августа, истог дана у вечерњем делу програма одржане су и полуфиналне трке, док је финале одржано у вечерњем делу програма дан касније. 

Златну медаљу освојила је репрезентативка Сједињених Држава Кејти Ледеки која је финалну трку испливала у времену  1:53.73 минута. Сребро је припало Швеђанки Сари Шестрем која је за победницом заостала 35 стотих делова секунде, испливавши време од 1:54.08 минута, док је бронзану медаљу освојила Ема Макион из Аустралије са временом од 1:54.92 минута.

Репрезентативка Србије Катарина Симоновић у квалификацијама је испливала време од 2:00:06 минута, што је било довољно за 30. место.

Освајачи медаља

Рекорди 
Уочи почетка трка у овој дисциплини важили су следећи светски и олимпијски рекорди:

Током такмичења нису постављени нови светски и олимпијски рекорди у овој дисциплини.

Квалификације 
У квалфикацијама које су пливане 7. августа пливало се у 6 квалификационих група, а 16 такмичарки са најбољим временима остварило је пласман у полуфинале.

Полуфинала 
Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.

Спољашње везе 
 Званични резултати трке 

Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.